István Sándor – węgierski salezjanin, błogosławiony Kościoła katolickiego
 István Sándor – ukraiński piłkarz pochodzenia węgierskiego, trener piłkarski.

 István Sándor (1921-2018) – Węgierski wioślarz, olimpijczyk